TÜ steht für:

 Telefonüberwachung
 Technische Überwachung, DDR-Äquivalent zum TÜV
 Universität Tartu, estnisch Tartu Ülikool
 Landkreis Tübingen, Kfz-Kennzeichen

Abkürzung